Les Paradis perdus peuvent désigner :
 L'album Les Paradis perdus (1973), du chanteur français Christophe ;
 Le court-métrage Les Paradis perdus (2008), du réalisateur Hélier Cisterne ;
 La chanson Les Paradis perdus de Christophe, qui fut plusieurs fois reprise.